Јербабуена има више значења:

 Јербабуена (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Јербабуена (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Јербабуена (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јербабуена (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јербабуена (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербабуена (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербабуена (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербабуена (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербабуена (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербабуена (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Јербабуена (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Јербабуена (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Јербабуена (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јербабуена (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јербабуена (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јербабуена (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јербабуена (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јербабуена (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јербабуена (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јербабуена, Ел Пуерто (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јербабуена (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јербабуена, Уизачал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена, Јербанис (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Јербабуена (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Јербабуена (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Јербабуена (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Јербабуена (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Јербабуена (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Јербабуена (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Јербабуена (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Јербабуена (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Јербабуена (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Јербабуена (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Јербабуена (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Јербабуена (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Јербабуена (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Јербабуена (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Јербабуена (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јербабуена (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јербабуена (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јербабуена (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јербабуена (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јербабуена, Брионес (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику